Cerkiew św. Paraskewy bezeichnet Kirchen (cerkiew) der Ostkirchen in Polen:
 Cerkiew św. Paraskewy (Kwiatoń), eine Holzkirche – UNESCO-Welterbe in Kwiatoń, Woiwodschaft Kleinpolen
 Cerkiew św. Paraskewy (Radruż), eine Holzkirche – UNESCO-Welterbe in Radruż, Woiwodschaft Karpatenvorland